

Cinema 
 Blue Blood – film del 1918 diretto da Eliot Howe
 Blue Blood – film del 1922 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Blue Blood – film del 1925 diretto da Scott R. Dunlap
 Blue Blood – cortometraggio del 1925 diretto da Noel M. Smith
 I diavoli n. 2 (Blue Blood) – film del 1971 diretto da Andrew Sinclair
 Blue Blood – film del 1988 diretto da Robert Young

Musica 
 Blue Blood – EP degli Atrocity del 1989
 Blue Blood – album degli X Japan del 1989
 Blue Blood – traccia dell'album Biohazard dei Biohazard del 1990

Televisione 
 Sangue blu (Blue Blood) – episodio della seconda stagione di The Closer
 Blue Blood – film TV del 2008 diretto di Brett Ratner

Altro 
 Blue Blood – marchio di jeans della Guru